Tornik steht für
 Tornik (Ljubovija), Ort in Serbien
 Tornik (Zlatibor), Berg im Zlatibor (Gebirge)
 Tornik (Mönch) († 985), georgischer General und Mönch